Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2016 (26-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2016-го года в Высшей лиге.

Регламент

Схема 
По сравнению с предыдущим сезоном, количество участвующих команд было расширено (с 14 до 16).

В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга. Команды, которые заняли 15-е и 16-е место в Высшей лиге выбывают в Первую лигу. Клубы, занявшие 1-е, 2-е места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.

Определение места при равенстве очков 
В случае равенства очков у двух или более команд места в таблице чемпионата определяются:
 по результатам игр между собой:
 число очков;
 разность забитых и пропущенных мячей;
 число забитых мячей;
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата;
 по большему числу побед во всех матчах чемпионата;
 по большему числу забитых мячей во всех матчах чемпионата.

При определении первого места при абсолютном равенстве всех указанных показателей у двух и более команд назначается дополнительный матч или турнир в один круг между этими командами.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги 
 Ислочь 
 Городея 
 Крумкачы

Клубы, покинувшие Высшую лигу 
 Гомель

Клубы-участники

Представительство по регионам 
В 26-м чемпионате Белоруссии по футболу принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Стадионы

Тренеры и капитаны

Арбитры 
Список главных судей, утверждённый БФФ для обслуживания матчей чемпионата:

 Андрей Диваков (Могилев)
 Дмитрий Дмитриев (Фаниполь)
 Дмитрий Доля (Гродно)
 Владимир Ищенко (Речица)
 Игорь Крук (Молодечно)
 Алексей Кульбаков (Гомель)
 Михаил Лавский (Гомель)
 Олег Мурашкевич (Новополоцк)
 Вадим Панченко (Могилев)
 Никита Пыреев (Минск)
 Виталий Севостьяник (Гродно)
 Андрей Сорока (Смолевичи)
 Сергей Цинкевич (Осиповичи)
 Виктории Шимусик (Осиповичи)
 Денис Щербаков (Минск)

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

1-е место

2-е место

3-е место 

1. После первого тура минское «Динамо» и «Ислочь» набрали одинаковое количество очков с одинаковой разницей мячей (2 забитых, 0 пропущенных). «Динамо» заняло вторую строку в соответствии с алфавитным порядком.
2. После второго тура минское «Динамо» и «Минск» набрали одинаковое количество очков с одинаковой разницей мячей (4 забитых, 0 пропущенных). «Динамо» заняло вторую строку в соответствии с алфавитным порядком.
3. Матч 9-го тура «Ислочь» — БАТЭ был перенесён и сыгран между 15-м и 16-м турами.
4. Матч 16-го тура «Динамо» — «Торпедо-БелАЗ» был перенесён и сыгран между 24-м и 25-м турами.

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Ян Сенкевич (Неман) (16 мячей).

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Техническое оснащение команд

Составы команд 
Основная статья: Чемпионат Белоруссии по футболу 2016 (составы)

Факты 
 8 марта 2016 в Доме футбола прошла жеребьёвка чемпионата.
 Первый гол чемпионата был забит в матче открытия «Ислочь» — «Нафтан», сыгранном 1 апреля. На 16-й минуте мяч отправил в ворота полузащитник «Ислочи» Александр Лебедев.

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2016
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2016
 Кубок Белоруссии по футболу 2015/2016
 Кубок Белоруссии по футболу 2016/2017

Ссылки 
 Регламент чемпионата 2016

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия
Чемпионаты Белоруссии в 2016 году